Immigrant, iemand die zich (voor langere tijd of permanent) vestigt in een ander land dan waar hij of zij vandaan komt
 Exoot, een dier- of plantensoort die zich heeft gevestigd in een gebied dat niet tot het oorspronkelijke verspreidingsgebied behoort